Sezon (2004) był 13. sezonem o mistrzostwo Kazachstanu w piłce nożnej. Liga liczyła 19 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 3 kwietnia, a zakończyły się 2 listopada. Tytułu nie obroniła drużyna Jertis Pawłodar. Nowym mistrzem Kazachstanu został zespół Kajrat Ałmaty. Tytuł króla strzelców zdobyli Ulugbek Bakajew (Tobył Kostanaj) i Arsen Tlechugow (Kajrat Ałmaty), którzy strzelili po 22 gole.

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie 
9 listopada 2004:
 FK Ałmaty - Bołat-CSKA Temyrtau 1-2

Zespół FK Ałmaty spadł z Superligi, natomiast Bołat-CSKA Temyrtau do niej awansował.

Linki zewnętrzne 
 Kazachstan – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

2004 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kazachstanie
2004 w Kazachstanie